Een huislijst is een lijst waarop bewoners van een studentenhuis al hun gezamenlijke uitgaven bijhouden. Op een huislijst wordt elke aankoop die door een bewoner voor meerdere bewoners wordt gedaan ingevuld. Op deze manier wordt bijgehouden wat van elke bewoner het aandeel is in de gezamenlijke uitgaven.

Het uiteindelijke doel van de huislijst is er voor te zorgen dat elke bewoner een gelijk aandeel van de aankopen bekostigt en consumeert. De manier waarop er voor wordt gezorgd dat elke bewoner een aandeel evenredig aan zijn consumptie bekostigt verschilt per studentenhuis. In de meeste studentenhuizen wordt regelmatig de som uitgerekend van de aankopen die een bewoner heeft betaald en van de aankopen die hij heeft geconsumeerd. Als deze som negatief is wordt afgesproken dat deze bewoner in de toekomst meer aankopen moet gaan betalen. Op deze manier wordt de balans tussen de uitgaven van alle bewoners in stand gehouden. In andere studentenhuizen wordt na het uitrekenen van de som van de uitgaven en consumpties van elke bewoner uitgerekend wat de bewoners aan elkaar moeten betalen om iedereen zijn som gelijk aan nul te krijgen. Nadat de bewoners geld hebben uitgewisseld wordt er met een nieuwe huislijst begonnen.

De ouderwetse huislijst wordt met de hand bijgehouden op papier. Meestal in een schrift. Nadat een bewoner een aankoop heeft gedaan noteert hij dit in het schrift. Sinds eind jaren 90 zijn veel studenten zelf in het bezit van een personal computer en worden veel huislijsten bijgehouden in de vorm van een spreadsheet op een computer. Het voordeel van het gebruik van een spreadsheet is dat men niet meer met de hand de som hoeft uit te rekenen van de uitgaven en consumpties van de bewoners. Bovendien kan de actuele som continu worden weergegeven waardoor altijd zichtbaar is welke huisgenoot meer of minder moet gaan betalen om de balans in evenwicht te houden. Tegenwoordig zijn ook vrijwel alle studentenhuizen voorzien van een internetaansluiting met als gevolg dat er tegenwoordig ook veel huislijsten op internet bijgehouden worden. Een huislijst kan op internet bijgehouden worden op een speciaal daarvoor bestemde website. Het voordeel van de huislijst op internet is dat de huislijst niet meer op een centraal punt bijgehouden hoeft te worden en dat bewoners de huislijst vanaf hun eigen computer kunnen benaderen. Dit was ook al mogelijk met het gebruik van een spreadsheet maar is in de praktijk iets lastiger.

Studentenhuisvesting